Bernabò ist der Name folgender Personen:
 Bernabò Visconti (1323–1385), Herr von Mailand
 Luigi Bernabò Brea (1910–1999), italienischer Archäologe
 Valerio Bernabò (* 1984), italienischer Rugby-Union-Spieler